Rafael Santi
 Raffaello